Friedrich Schauta ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Schauta (Maler) (1822–1895), österreichischer Maler
 Friedrich Schauta (Mediziner) (1849–1919), österreichischer Frauenarzt und Geburtshelfer